Ти́моти Ме́доуз (, род. 5 февраля 1961) — американский актер и комик, наиболее известен как один из участников Saturday Night Live, где он работал в течение десяти сезонов (1991—2000).

Биография 
Родился в Хайленд-Парке (штат Мичиган) в небогатой семье уличного уборщика и медсестры. Окончил Университет Уэйна, факультет радио и телевидения.

С июля 1997 по 2002 год был женат на Мишель Тейлор. От этого брака у Тима и Мишель двое детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Стендап-комики США
Выпускники Университета Уэйна
Киноактёры США